Geografia
 Ingleses — o povo inglês
 Algo relacionado à Inglaterra

Linguística
 Língua inglesa
 Inglês antigo — forma primitiva da língua inglesa, também chamada de anglo-saxão
 Inglês australiano — forma da língua inglesa falada na Austrália
 Inglês básico — forma simplificada da língua inglesa
 Inglês britânico — forma da língua inglesa falada no Reino Unido
 Inglês americano — forma da língua inglesa falada nos Estados Unidos
 Inglês médio — forma da língua inglesa falada entre o ano 1066 e finais do século XV
 Inglês vernáculo afro-americano — dialeto da língua inglesa nos Estados Unidos

Pessoas
 Inglês de Sousa

Desambiguação